Жилёво — топоним в России:

 Жилёво — посёлок городского типа в городском округе Ступино Московской области.
 Жилёво — деревня в городском округе Ступино Московской области.
 Жилёво — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Жилёво — узловая железнодорожная станция Павелецкого направления и Большого кольца МЖД.

См. также 
 Городское поселение Жилёво — упразднённое муниципальное образование в Ступинском районе Московской области.
 Жилевчик — река в Орловской области, приток реки Ливенка.
 Жилевич